Meehan ist der Familienname folgender Personen:

 Francis J. Meehan (1924–2022), US-amerikanischer Diplomat

 Kali Meehan (* 1970), australischer Boxer
 MacKenzie Meehan, US-amerikanische Schauspielerin
 Martin Meehan (1945–2007), nordirischer Politiker der Sinn Féin-Partei, IRA-Mitglied
 Marty Meehan (* 1956), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Pat Meehan (* 1955), US-amerikanischer Politiker
 Paula Kent Meehan († 2014), US-amerikanische Unternehmerin und Schauspielerin

 Tony Meehan (1943–2005), britischer Schlagzeuger und Produzent

Meehan ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Meehan (Mississippi)
 Meehan (Wisconsin), im Portage County

Siehe auch:
 Mehan